Penicka oder Pěnička ist der Familienname folgender Personen:

 Lubomír Pěnička (* 1954), tschechischer Eishockeyspieler
 Martin Pěnička (1969–2023), tschechischer Fußballspieler
 Pete Penicka, Schweizer R'n'b-Künstler